Orés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orés (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Orés (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar